Puchar Danii w piłce siatkowej mężczyzn 2011/2012 – 36. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Danii odbywających się od 1976 roku. Zainaugurowane zostały 4 września 2011 roku i trwały do 22 stycznia 2012 roku. Brały w nich udział kluby z VolleyLigaen i 1. division.

Rozgrywki składały się z 1. rundy, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału.

Finał Pucharu Danii odbył się 22 stycznia 2012 roku w Odense Idrætshal w Odense. Piąty Puchar Danii w historii klubu zdobył , który w finale pokonał .

Drużyny uczestniczące

Drabinka

1. runda

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2011 w piłce siatkowej
2012 w piłce siatkowej
Puchar Danii w piłce siatkowej mężczyzn
2011 w Danii
2012 w Danii